Muchos personajes romanos llevaron el nombre Clodio:

 Clodio Albino: Usurpador del Imperio Romano bajo el reinado de Severo.
 Publio Clodio Pulcro: De la gens Claudia, cambió su nombre por Clodio al ser adoptado por un plebeyo.